Брусник — топоним
 Брусник — село в Болгарии;
 Брусник — село в Республике Македония:
 Брусник — село в общине Битола;
 Брусник — село в общине Неготино;
 Брусник — село в Сербии:
 Брусник — село в общине Зайечар;
 Брусник — село в общине Иваница;
 Брусник — остров в Хорватии.
 Брусник — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.